Sidi Ali – comune dell'Algeria
 Sidi Ali – comune rurale del Marocco